Сант-Кугат-Сесгарригес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Пенедес. Занимает площадь 6,3 км². Население — 973 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Sant Esteve Sesgarrigues en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны